Чемпионат Европы по волейболу среди юниорских команд

 Чемпионат Европы по волейболу среди юношей
 Чемпионат Европы по волейболу среди девушек